Schöll är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Schöll (1805–1882), tysk klassisk filolog och arkeolog
 Friedrich Schöll (1766–1833), tysk-fransk litteraturhistoriker
 Fritz Schöll (1850–1919), tysk klassisk filolog
 Rudolf Schöll (1844–1893), tysk klassisk filolog 

Tyska efternamn